Trimeria kan syfta på:

 Trimeria (djur) –ett släkte av steklar
 Trimeria (växter) – ett släkte av växter